Влади́мир Серафи́мович Каменев () — советский футболист, нападающий.

Воспитанник куйбышевского футбола.

Выступал за команды «Крылья Советов» (в том числе в высшей лиге), «Трактор» (Волгоград) и «Энергия» (Волжский).

После окончания карьеры работал тренером молодёжной команды «Трактора» Волгоград.

Младший брат — Анатолий Каменев

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Торпедо» Волжский